Булан (: олень; : лось) — многозначное имя собственное.
 Булан (сер. VIII в.) — хазарский полководец, родоначальник династии хазарских царей.
 Булан — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. 
 Булан — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. 
 Булан-Турган — деревня в Иглинском районе Башкортостана, относится к Надеждинскому сельсовету.

См. также 
 Буланы — народ, живущий на юго-западе Китая в провинции Юньнань.
 Шуанцзян-Лаху-Ва-Булан-Дайский автономный уезд — автономный уезд в городском округе Линьцан, провинция Юньнань, Китай.